Cuore di picchio (Hatch Up Your Troubles) – cortometraggio animato del 1949 diretto da William Hanna e Joseph Barbera
 Cuore di picchio (The Egg and Jerry) – cortometraggio animato del 1956 diretto da William Hanna e Joseph Barbera, remake in CinemaScope del precedente